Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Bronowicki – polski piłkarz
 Henryk Bronowicki – polski pilot, instruktor lotniczy
 Mateusz Bronowicki – polski szachista
 Piotr Bronowicki – polski piłkarz